Менал может означать:

 Меналон — горный хребет в Греции.
 Менал — античное название горы Айос-Илиас в Аркадии.
  — древний город в Аркадии.
  — в греческой мифологии сын Ликаона.